Банёвка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Банёвка — деревня в Горбацевичском сельсовете Бобруйского района Могилёвской области.
 Банёвка — деревня в Осовском сельсовете Бобруйского района Могилёвской области.